Regau ist der Ortsname von

 Regau, Marktgemeinde im Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

 Regau (Flintsbach am Inn), Ortsteil der Gemeinde Flintsbach am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Regau (Oberaudorf), Ortsteil der Gemeinde Oberaudorf, Landkreis Rosenheim, Bayern